Les Heterocheilidae peuvent faire référence aux :
 Heterocheilidae Railliet & Henry, 1915, une famille de nématodes ;
 Heterocheilidae McAlpine, 1991, un nom invalide de famille de diptères.

Famille de protostomiens (nom scientifique)
Homonymie en zoologie
Homonymie de taxons en biologie